Okręg metropolitarny  – kolejna faza urbanizacji, w której dochodzi do integracji sąsiadujących aglomeracji. Często prowadzi do zaniku granic między nimi i zlania się ich w jedną całość, np. Nowy Jork–Northern New Jersey–Long Island.

Urbanistyka